Анисимово — название населённых пунктов в России:

 Анисимово — село в Тальменском районе Алтайского края.
 Анисимово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Анисимово — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Анисимово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Анисимово — деревня в Лежневском районе Ивановской области.
 Анисимово — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Анисимово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Анисимово — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Анисимово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Анисимово — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Анисимово — деревня в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Анисимово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Анисимово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Анисимово — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Анисимово — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Анисимово — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Анисимово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Анисимово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Анисимово — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Анисимово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Анисимово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Анисимово — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Анисимово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Анисимово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Анисимов
 Анисимовка
 Анисимовская
 Малое Анисимово